Сезон 2011/12 — 4-й сезон для «Авангард» в Континентальной хоккейной лиге, а также 21-й подряд сезон, который клуб проводит в высшем эшелоне российского хоккея.

Предсезонная подготовка команды была разделена на 2 этапа, первый - учебно-тренировочный сбор в германском городе Фюссен, сыграв товарищеский матч с клубом Ред Булл (Зальцбург), и второй этап — подготовка к сезону в Омске и участие в 2 предсезонных турнирах: Кубок Губернатора Челябинской области (4-е место), Турнир "Каменный цветок" - приз Губернатора Свердловской области (победитель).

Первый официальный матч в новом сезоне команда сыграла в рамках Континентальной хоккейной лиге 11 сентября в «Арене-Омск», одержав победу над Спартаком (Москва) со счётом 4:3.

Ключевые даты 
2011
 20 июля : Авангард вышел из отпуска и провёл первую тренировку.
 24 июля - 7 августа : Учебно-тренировочный сбор в Германии.
 31 августа : Авангард подписал словацкого защитника Радослава Сухи сроком на 1 год.
 6 сентября : Авангард встретился с болельщиками.
 7 сентября : Гибель ХК "Локомотив" в авиакатастрофе, Авангард выразил соболезнования семьям погибших, ХК "Локомотив" и болельщикам.
 10 сентября : Омск простился с Александром Вьюхиным. На панихиде присутствовали руководство и игроки Авангарда.
 16 сентября : Алексей Калюжный забросил свою 100 шайбу за Авангард.
 5 октября : По обоюдному согласию сторон контракт Радослава Сухи с Авангардом был расторгнут.
 26 октября : Авангард и Главный менеджер клуба Анатолий Бардин расторгли трудовые отношения по соглашению сторон. Исполняющим обязанности Главного менеджера Авангарда назначен Константин Билан.
 4 ноября : В матче "Динамо" (Рига) – "Авангард" (Омская область) Роман Червенка забросил 10 000-ю шайбу в истории клуба в чемпионатах страны с 1955 года.
 1 декабря : Авангард и СКА совершили обмен игроками обороны, Андрей Первышин и Юрий Александров соответственно.
 7 декабря : Авангард и нападающий Дмитрий Власенков расторгли контракт по обоюдному согласию сторон.
 8 декабря : Наблюдательный совет НП «СК «Авангард» назначил Президентом клуба Александра Михайловича Стерлягова.
 8 декабря : Нападающий Денис Платонов занесен в Список отказов.
 12 декабря : Решением Наблюдательного совета НП "СК "Авангард" тренерский штаб ХК "Авангард", во главе с Ростиславом Чада отправлен в отставку.
 15 декабря : Новым главным тренером ХК "Авангард" назначен финский специалист Раймо Сумманен.
 20 декабря : Помощником главного тренера «Авангарда» Раймо Сумманена назначен Эдуард Занковец.
2012
 11 января : Авангард подписал центрального нападающего Михаила Жукова.
 13 января : ХК "Авангард" и защитник Дмитрий Рябыкин расторгли контракт по взаимному согласию сторон.
 15 января : Защитник новосибирской «Сибири» Георгий Пуяц перешел в Авангард.
 21 января : Три игрока Авангарда приняли участие в Матче Звезд КХЛ в Риге.
 5 марта : Авангард выиграл 1/4 финала конференции "Восток" у Амура (Хабаровск) со счетом 4-0.
 22 марта : Авангард выиграл 1/2 финала конференции "Восток" у Металлурга (Магнитогорск) со счетом 4-1.
 31 марта : Нападающий Александр Попов в Челябинске сыграл 643-й матч в составе Авангарда и установив новый рекорд для игроков Авангарда по количеству проведенных матчей в высшем дивизионе отечественного хоккея.
 4 апреля : Обыграв 4 апреля на льду Арены - Омск челябинский «Трактор» - 3:1, «Авангард» одержал 9-ю победу в основное время в плей-офф, и установил новый клубный рекорд.
 6 апреля : Решением Наблюдательного совета НП "СК "Авангард" Главным менеджером ХК «Авангард» назначен Владимир Иванович Капуловский.
 6 апреля : Авангард выиграл финал конференции "Восток" у Трактора (Челябинск) со счетом 4-1.
 19 апреля : В Москве в матче «Динамо» - «Авангард» нападающий Александр Попов забросил свою 100 шайбу за «Авангард»
 19 апреля : Авангард повел в финальной серии со счетом 3-1.
 21 апреля : Допинг - проба защитника Авангарда Антона Белова оказалась положительной.
 25 апреля : Авангард уступил в серии за Кубок Гагарина московскому Динамо со счетом 3-4 и завоевал серебряные медали чемпионата.

Клуб

Тренерский штаб 

ДО 12 ДЕКАБРЯ 2011 ГОДА

С 15 ДЕКАБРЯ 2011 ГОДА

1 Назначен старшим тренером 20 декабря 2011 года.

Состав 

{| width=100%
!colspan=6|<center><big>Нападающие
|- bgcolor="#dddddd"
!width=4%|№
!width=8%|Страна
!width=26%|Игрок
!width=18%|Дата рождения
!width=100%|Место рождения
|-
|-bgcolor="#eeeeee"
|align=center|4
|align=center|
|Михаил Жуков (с 11 января 2012 года)
|align=center|03.01.1985
|Ленинград, СССР
|-bgcolor="#eeeeee"
|align=center|10
|align=center|
|Червенка Роман
|align=center|10.12.1985
|Прага, ЧССР
|-bgcolor="#eeeeee"
|align=center|17
|align=center|
|Первушин Владимир
|align=center|25.03.1986
|Омск, СССР
|-bgcolor="#eeeeee"
|align=center|19
|align=center|
|Курьянов Антон
|align=center|11.03.1983
|Усть-Каменогорск, Казахская ССР, СССР
|-bgcolor="#eeeeee"
|align=center|24
|align=center|
|Попов Александр
|align=center|31.08.1980
|Ангарск, СССР
|-bgcolor="#eeeeee"
|align=center|29
|align=center|
|Аверин Егор
|align=center|25.08.1989
|Омск, СССР
|-bgcolor="#eeeeee"
|align=center|37
|align=center|
|Пережогин Александр
|align=center|10.08.1983
|Усть-Каменогорск, Казахская ССР, СССР
|-bgcolor="#eeeeee"
|align=center|39
|align=center|
|Платонов Денис (до 8 декабря 2011 года)
|align=center|06.11.1981
|Саратов, СССР
|-bgcolor="#eeeeee"
|align=center|40
|align=center|
|Калинин Сергей
|align=center|17.03.1991
|Омск, СССР
|-bgcolor="#eeeeee"
|align=center|42
|align=center|
|Сёмин Дмитрий (А)|align=center|14.08.1983
|Москва, СССР
|-bgcolor="#eeeeee"
|align=center|51
|align=center|
|Волков Игорь
|align=center|24.01.1983
|Уфа, Башкирская АССР, СССР

|-bgcolor="#eeeeee"
|align=center|52
|align=center|
|Власенков Дмитрий ( до 7 декабря 2011 года)
|align=center|01.01.1978
|Оленегорск, СССР

|-bgcolor="#eeeeee"
|align=center|71
|align=center|
|Калюжный Алексей (К)
|align=center|13.06.1977
|Минск, Белорусская ССР, СССР
|-bgcolor="#eeeeee"
|align=center|75
|align=center|
|Орлов Евгений
|align=center|24.10.1990
|Омск, СССР
|-bgcolor="#eeeeee"
|align=center|78
|align=center|
|Иванов Андрей
|align=center|10.03.1981
|Ленинград, СССР
|-bgcolor="#eeeeee"
|align=center|82
|align=center|
|Фролов Александр (А)
|align=center|19.06.1982
|Москва, СССР
|-bgcolor="#eeeeee"
|align=center|88
|align=center|
|Нестеров Александр
|align=center|30.09.1985
|Москва, СССР
|-bgcolor="#eeeeee"
|align=center|89
|align=center|
|Роман Бердников
|align=center|18.07.1992
|Омск, Россия
|}

 Предсезонные и товарищеские матчи 

 Открытый чемпионат КХЛ См. также: КХЛ в сезоне 2011/2012Время начала матчей указано Московское время

 Турнирное положение команд    *Выделены команды, вышедшие в плей-офф
   Команда, обеспечившая себе место в плей-офф'   Команда не попавшая в плей-офф  М — место в дивизионе, И — игр, В — выигрышей, ВО — выигрышей в овертайме, ВБ — выигрышей по буллитам, ПБ — поражений по буллитам, ПО — поражений в овертайме, П — поражений, Ш забитые-пропущенные шайбы, ±Ш — разница шайб, О — очков

 М — место в дивизионе, И — игр, В — выигрышей, ВО — выигрышей в овертайме, ВБ — выигрышей по буллитам, ПБ — поражений по буллитам, ПО — поражений в овертайме, П — поражений, Ш забитые-пропущенные шайбы, ±Ш — разница шайб, О — очков

Кубок Гагарина

Плей-офф 

Время начала матчей указано Московское время

1/4 финала конференции Восток

1/2 финала конференции Восток

Финал конференции Восток

Финал Кубка Гагарина

Статистика

Итоговое положение команд 

ХК «Авангард» Омск